Баслы́

Населённые пункты 
Баслы — село в Большеуковском районе Омской области.

Другое 

Баслы — средневековое племя, родственное хазарам и булгарам либо тесно связанное с ними.